Сергей Васильевич Ложкин: Ложкин, Сергей Васильевич (1868—?) — врач, депутат Государственной думы I созыва от Вятской губернии.
 Ложкин, Сергей Васильевич (род. 1968) — советский и российский биатлонист.